Nyst ist der Familienname folgender Personen:

 Danièle Nyst (1942–1998), belgische Videokünstlerin
 Jacques Louis Nyst (1942–1995), belgischer Videokünstler
 Pierre-Henri Nyst (1813–1880), niederländischer Malakologe